Bieg na 800 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Letzigrund Stadion w Zurychu.

Tytułu mistrzowskiego z poprzednich mistrzostw bronił Rosjanin Jurij Borzakowski.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekord Europy, najlepsze osiągnięcie na Starym Kontynencie, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2014 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Rezultaty

Eliminacje

Półfinały

Finał

Linki zewnętrzne

Bibliografia 
 

Bieg na 800 m mężczyzn